Джин Си́ммонс:
 Симмонс, Джин (род. 1949) — американский рок-музыкант, участник группы Kiss.
 Симмонс, Джин (1929—2010) — английская киноактриса и певица.